Николай Гаврилович Залесов (25 мая 1828—18 января 1896) — русский генерал от инфантерии, военный писатель, участник Среднеазиатских походов и Крымской войны.

Биография 
Родился в 1828 г. в Оренбурге, учился в Неплюевском Оренбургском кадетском корпусе, из которого 28 марта 1848 г. выпущен прапорщиком в Оренбургский линейный № 3 батальон; в 1852 г. окончил Императорскую военную академию по первому разряду и в 1853 г., с началом Восточной войны, был командирован в штаб Южной армии; за отличие при осаде Силистрии в 1854 г. Залесов был награждён орденом св. Анны 3-й степени с мечами. Когда Крымская кампания сосредоточилась на геройской обороне Севастополя, Залесов служил в управлении генерал-квартирмейстера южной армии. В 1856 г. Залесов в качестве офицера генерального штаба был назначен на службу в Отдельный Оренбургский корпус; в 1858 г. находился в составе миссии Игнатьева в Хиву и Бухару. Произведённый в 1864 г. в полковники, Залесов, с введением военно-окружной системы, был назначен в 1865 г. помощником начальника штаба Оренбургского военного округа, 20 апреля 1869 г. произведён в генерал-майоры и в 1870 г. награждён орденом св. Станислава 1-й степени и в 1873 г. назначен командиром 2-й бригады 7-й пехотной дивизии. Командирован по Высочайшему повелению в Финляндию для выработки организации обороны Балтийского побережья и стратегического изучения страны. В 1875 г. он был прикомандирован к Главному штабу для занятий в военно-учёном комитете; в 1876 г. получил орден св. Анны 1-й степени и с 1876 по 1888 гг. командовал 27-й пехотной дивизией, 30 августа 1878 г. произведён в генерал-лейтенанты, в 1881 был удостоен Ордена Святого Владимира 2-й степени, а в 1884 г. — Ордена Белого Орла; с 1888 по 1892 г. был командиром 17-го армейского корпуса, а затем был назначен членом Военного совета. Был кавалером ордена св. Александра Невского с бриллиантовыми знаками. 

Умер в Санкт-Петербурге, похоронен в Александро-Невской лавре. С датой смерти имеются расхождения: в некоторых источниках ошибочно указывается 1895 год, также часто говорится что он умер 23 февраля. Согласно некрологу, помещённому в газете «Новое Время», Залесов скончался 22 февраля 1896 года.

Публицистические труды 
Залесов известен своими военно-литературными трудами. Он издал «Полевую памятную книжку» (1872) и напечатал много статей в «Военном сборнике» и «Русском инвалиде».

Наиболее значительные статьи:
 «Посольство в Хиву капитана Никифорова в 1841 г.» («Военный сборник», 1861, № 11);
 «Посольство в Хиву подполковника Данилевского в 1742 г.» («Военный сборник», 1866, № 5);
 «Очерк дипломатических сношений с Бухарой» («Военный сборник», 1862, № 9);
 «Воспоминания о А. П. Карцеве» («Русский инвалид», 1875, № 65);
 «Бой под Ольтеницей 23 окт. 1853 г.» («Военный сборник», 1894).
В 1903—1905 гг. в «Русской старине» напечатаны записки Залесова, представляющие исключительной важности материал для изучения русской военной среды 1860—1880 гг. и содержащие откровенные характеристики князя А. И. Барятинского, Д. А. Милютина, П. С. Ванновского, П. П. Альбединского, Э. И. Тотлебена, М. Д. Скобелева, М. И. Драгомирова и др. Эти записки, по цензурным условиям, появились далеко не в полном виде.

Семья 
Был женат, трое детей. Внук — К. В. Апухтин (сын дочери Варвары) — офицер, участник Белого движения, во время Второй мировой войны — представитель Русского корпуса в Югославии.

Примечания

Источники 
 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб., 1882.
 
 
 Некролог // «Новое Время», 1896, 23 февраля, № 7150.
 Список генералам по старшинству на 1886 год. СПб., 1886.

Выпускники Оренбургского кадетского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Дипломаты Российской империи
Участники Среднеазиатских походов
Участники Крымской войны
Члены Военного совета Российской империи
Кавалеры ордена Святого Александра Невского с бриллиантовыми знаками